

Littérature 
Les Eddas sont deux manuscrits islandais du  qui constituent des compilations poétiques :
 l'Edda de Snorri ;
 l'Edda poétique.

Prénom

Autres 
Edda peut aussi désigner :
 (673) Edda, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Edda, une revue artistique et poétique belge ;
 Edda, le  d'Arndis Halla sorti en 2008 ;
 Edda, un téléfilm italien réalisé par de Giorgio Capitani en 2005 ;
 Edda, un drame de Josef Weilen ;
 Edda, un opéra de Carl Martin Reinthaler sur un livret d'Emil Hopffer, adaptation du drame de Josef Weilen, créé en 1875.